Савро́ () — село,
Савровский сельский совет,
Пятихатский район,
Днепропетровская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 1224585901. Население по переписи 2001 года составляло 579 человек .

Является административным центром Савровского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Балковое,
Вольное,
Галина Лозоватка,
Демурино-Варваровка,
Каменное,
Новоивановка,
Червоная Поляна,
Чигриновка и
ликвидированное село Тихое.

Географическое положение 
Село Савро находится на расстоянии в 1,5 км от сёл Червоная Поляна, Вольное и Тихое, в 5-и км от города Жёлтые Воды.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.
Рядом проходит железная дорога, станция Савро.

История 
 Село Савро основано в 1921 году переселенцами из сёл Саксагань и Жёлтое.Название село получило от первого поселенца - отставного старшины войска запорожского Савура.

Экономика 
 ООО «Чапаева-Агро»(основано в 2005 году,возглавляет Лещишин Анатолй Петрович)

Объекты социальной сферы 
 Школа І-ІІ ст.им. А.Таранца
 Клуб.
 Амбулатория.
 Публичная сельская библиотека - филиал № 28 Пятихатской ЦБС

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Примечания